Chaplet est un patronyme porté notamment par :

 Ernest Chaplet (1835-1909), sculpteur et céramiste français ;
 Frédéric Chaplet (1859-1925), scientifique et industriel français.

C'est également un pseudonyme ;

 Anne Chaplet, pseudonyme de Cora Stephan (1951-), femme de lettres de langue allemande, essayiste et romancière.